Osteospermum fruticosum (L.) Norl. è una pianta della famiglia delle Asteraceae, originaria delle Province del Capo e del KwaZulu-Natal, in Sudafrica.

Descrizione 
La pianta è costituita da foglie ispide e verdi, mentre i fiori possono essere bianchi e viola.

Galleria d'immagini

Note

Altri progetti 

Asteroideae
Flora endemica del Sudafrica
Taxa classificati da Linneo